Игорь Михайлович Головков (17 мая 1990, Москва) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник московского ЦСКА. В настоящее время является игроком подольского «Витязя», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Игорь Головков начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе московского «Динамо», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне в Суперлиге Игорь провёл на площадке 6 матчей, после чего на драфте Канадской хоккейной лиги он был выбран в 1 раунде под общим 38 номером клубом «Драммондвилл Вольтижерс». Сезон 2008/09 Головков начал в QMJHL, однако уже после пяти матчей он вернулся в «Динамо». В сезоне 2009/10 Игорь сумел, наконец, завоевать место в основном составе московского клуба, проведя на площадке 34 матча, и набрав 2 (1+1) очка.

Тем не менее, по окончании сезона Головков покинул клуб и подписал контракт с петербургским СКА. Однако в составе «армейцев» Игорь так и не появился, весь сезон проведя в ВХЛ в составе ХК ВМФ, где в 44 матчах он набрал 4 (1+3) очка и 168 минут штрафа. 9 августа 2011 года Головков был обменян в чеховский «Витязь».

Международная 
В составе сборной России Игорь Головков принимал участие в юниорском чемпионате мира 2008 года, на котором он вместе с командой стал серебряным призёром, а также молодёжном первенстве 2009 года, которое принесло ему бронзовые награды. На этих турнирах Игорь провёл 13 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2008.
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2009.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Интересные факты 
 В своём единственном матче за петербургский СКА, в котором «армейцы» встречались с «Каролиной Харрикейнз», Игорь Головков вышел на площадку лишь на несколько минут, подравшись в концовке игры с защитником «ураганов» Джеем Харрисоном.
 Отец Игоря - Головков Михаил Игоревич  с 2006-2009 был президентом ХК "Динамо" (Москва) , а с 2012 и по ныне президент ХК "Витязь"

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Динамо» Москва